Zdzisław Adamczyk (1886–1940), podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, burmistrz Zakopanego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Zdzisław Adamczyk (1936–), polski historyk literatury, profesor nauk humanistycznych.
 Zdzisław Adamczyk (1961–), polski mineralog, wykładowca akademicki, doktor habilitowany.